Maria ad Graduskerk (Keulen)
 Maria ad Graduskerk (Mainz)